Iceland kan syfta på:

 Iceland, Kalifornien – en tidigare bosättning i Nevada County, Kalifornien
 Iceland (film) – musikalfilm från 1942
 Iceland (supermarket) – varuhuskedja i Storbritannien och Irland
 Iceland (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst, tränad av Stefan Melander

Se även
 Iceland Lake – flera sjöar